Псих — разговорное название человека, страдающего психическим расстройством.
 Псих — прозвище английского футболиста Стюарта Пирса.
 Псих — прозвище одного из персонажей из игр Crysis и Crysis Warhead.
 Псих — прозвище одного из героев сериала Физрук.
 «Псих» — американский мультсериал 2020 года.
 «Псих» — российский телесериал 2020 года.
 «Психи» — российская драма 2016 года.
 «Псих в замке» — фильм ужасов 1995 года.
 «Псих на мотоцикле» — фильм ужасов и боевик 1992 года.
 «Мотопсихи» — фильм-боевик 1965 года.

См. также 
 Психоз (значения)
 Psyco — компилятор языка Python.
 Американский психопат (значения)
 Психро